Austria:
 Mäder – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch

Osoby:
 Brenda Mäder – szwajcarska polityk
 Erich Mäder – niemiecki polityk
 Rudolf Mäder – szwajcarski polityk

Zobacz też:
 Mader
 Maeder
 Meder